Nullte Sinfonie bzw. 0. Sinfonie steht für:
 „Nullte“ Sinfonie, Orchesterwerk von Anton Bruckner, siehe Sinfonie in d-Moll (Bruckner)
 Sinfonie „Nr. 0“, Orchesterwerk von Alfred Schnittke, siehe Alfred Schnittke#Sinfonische Musik